Brukstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brukstjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Brukstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Brukstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (19,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn